Marmontel ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Marmontel (1816–1898), französischer Komponist
 Antonin Marmontel (1850–1907), französischer Komponist und Pianist
 Jean-François Marmontel (1723–1799), französischer Schriftsteller